La Maison Sans-Pareil est un roman pour enfants écrit par Elliot Skell.

Histoire 
Il raconte l'aventure fabuleuse de Omnia Capelan, jeune fille de douze ans trois quarts.
Elle vit dans une immense maison abritant tous les Capelan et la famille a l'interdiction formelle de sortir de l'enceinte.
Mais comme cette Maison Sans-Pareil doit avoir un chef, suivant la tradition, le Capitaine (élu par le Conseil de la Maison) est chargé de cette mission jusqu'à sa mort. Jusqu'au jour ou la jeune fille voit un oiseau noir voler au-dessus de la Maison et qu'on tente de la tuer.

Roman britannique paru en 2011
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse